Rifugio Willy Jervis, situato in val Pellice
 Rifugio Guglielmo Jervis, situato in valle dell'Orco